Edremit, a antiga Adramyti ou Adramício (; ) é uma cidade turca na costa ocidental da Ásia Menor, a curta distância da ilha grega de Lesbos. Edremit foi citada Atos dos Apóstolos (), como sendo uma cidade na Ásia Menor na costa da Mísia, que era anteriormente chamada Eólia. O navio no qual embarcou Paulo em Cesareia da Palestina pertencia a esta cidade. Foi levado apenas até Mira, na Lícia, de onde navegou num navio alexandrino rumo a Itália em sua viagem final para Roma. Era raro que um navio cruzasse o Mediterrâneo diretamente entre um porto na Palestina e a Itália.

Localidades da Turquia
Região de Mármara